Ка́рмак () — фамилия, происходящая от кельтского имени Кормак. Известные носители:

 Кармак, Адриан (род. 1969) — американский гейм-дизаймер.
 Кармак, Виталий Иванович (род. 1959) — советский и молдавский футболист и тренер.
 Кармак, Джон (род. 1970) — американский программист.
 Кармак, Джордж (1860—1922) — американский старатель.
 Кармак, Кейт (1862—1920) — индианка племени тагиш, первая жена Джорджа Кармака.
 Кармак, Крис (род. 1980) — американский актёр.

Топоним 
 Кармак — река в Тюменской области.
 Кармакс — посёлок на реке Юкон канадской территории Юкон, Канада.
 Кармак — посёлок, Тугулымский городской округ, Свердловская область, Россия
 Литл-Сэмон — Кармакс — индейская община, проживающая в центре территории Юкон, Канада.

См. также 
 Кормак
 Маккормак
 Маккормик